Беспорядки в Косове:

 Беспорядки в Косове (1981)
 Беспорядки в Косове (2000)
 Беспорядки в Косове (2004)
 Беспорядки в Косове (2011)
 Протесты в Косове (2015)